Кюсюр (; ) е село в Якутия, Русия. Административен център е на Булунски улус. Населението му е 1 345 души към 2010 г.

Разположено е на 71 метра надморска височина в подножието на Хараулахския хребет, на десния бряг на река Лена и на 100 километра югозападно от бреговете на Море Лаптеви. Селището е създадено през 1924 година, като повечето му жители са евенки, прехранващи се с лов, риболов и еленовъдство.

Климат

Известни личности 
 Родени в Кюсюр
 Витянис Андрюкайтис (р. 1951), литовски политик

Бележки 

Села в Якутия